Железнодорожная станция Мелдрет () — железнодорожная станция в деревне Мелдрет (графство Кембриджшир, регион Восточная Англия). Обслуживает также расположенную рядом деревню Мелборн. Расположена на Кембриджской линии, между станцией  и Шепретской развилкой на Магистрали Западной Англии южнее станции . Станция Мелдрет находится в 15 км (9 милях) к юго-западу от станции .

История 
Станция открыта Железнодорожной компанией Ройстон — Хитчин 1 августа 1851 года, после того, как планы Железной дороги восточных графств построить через Шепрет дорогу до Бедфорда оказались неосуществимыми из-за недостатка средств. Годом позже Железная дорога восточных графств линию, проходившую через Мелдрет и заканчивавшуюся тупиком на станции , продлила от Шепрета далее на север, до соединения со своей основной линией из Лондона до станции  — тем самым образовалась нынешняя Кембриджская линия. Она же изначально осуществляла движение поездов по Кембриджской линии и далее в Лондон, однако в 1866 году, когда истек срок её лизинга Железнодорожной компании Ройстон — Хитчин, уступила право движения по Кембриджской линии железнодорожной компании Great Northern. Та начала движение поездов по Кембриджской линии через Мелдрет по маршруту Лондон — Кингс-Кросс —  с 1 апреля 1866 года, при этом получив право движения по всем путям, принадлежавшим Железной дороге восточных графств, а также доступ на станцию , что было оговорено в соглашении между Great Northern и Железной дорогой восточных графств, ратифицированным Парламентом двумя годами ранее.

Во время Второй мировой войны станция Мелдрет служила перевалочным пунктом для раненных американских военных, направляемых в госпиталь, организованный в расположенном в пяти милях от нее поместье . Было построено бетонное шоссе, чтобы доставлять раненых, выгруженных из железнодорожных вагонов, на автомобилях в Уимпол-Холл, расположенный в пяти милях от станции. 

С 1978 года временно прекратилось прямое железнодорожное сообщение Мелдрета с Лондоном. Связано это было с реализацией схемы электрификации путей от вокзала Кингс-Кросс до пригородов Лондона. Согласно этой схеме, контактная подвеска была протянута только до станции . Пассажиры из Мелдрета, как, впрочем, и других станций между Кембриджем и Ройстоном, вынуждены были пользоваться челночным дизель-поездом  —  и на его конечной станции пересаживаться на электропоезд до Лондона. Лишь в 1987 году было получено правительственное решение о продлении электрифицированного участка от Ройстона до Кембриджа, что было осуществлено в течение 12 последующих месяцев, благодаря чему прямое сообщение Мелдрета с Лондоном восстановилось с 1988 года.

Обслуживаемые направления и маршруты 

Через станции проходят и на ней, соответственно, останавливаются поезда оператора Great Northern, следующий по Кембриджской линии и далее по Магистрали Восточного Побережья, по маршруту со всеми остановками между станциями ) и Лондон — Кингс-Кросс. Интенсивность движения — один поезд в час. Частота движения удваивается по рабочим дням в часы пик. Также в часы пик часть поездов из Лондона следует далее Кембриджа, до станций  или  (соответственно, в обратную сторону — из Кингс-Линна или Или).

Перспективы 

По завершении реализации Программы развития Темзлинк (ожидается в мае 2018 года) через Мелдрет будет запущен новый маршрут, следующие южнее станций центра Лондона. Проект расписания будущих маршрутов был опубликован в сентябре 2016 года. Что касается Мелдрета, то проект предполагает 2 поезда в час, от станции  до станции  (один со всеми остановками и один ускоренный ()), через Мелдрет и далее через , , , Лондон-Сент-Панкрас, Лондон-Лондон-Бридж и .

Интересные факты 
1 августа 2001 года на станции Мелдрет было торжественно отмечено ее 150-летие. Костюмированное представление напомнило о временах так называемой «Железнодорожной мании» в Великобритании в 1840-е годы, когда в стране было построено почти 10000 км железных дорог, и станция Мелдрет в том числе.

Примечания

Ссылки 
 

Железнодорожные станции Великобритании